Cheltenham označuje více měst či míst:

 Cheltenham (Pensylvánie) – správní obvod Filadelfie ve státě Pensylvánie v USA
 Cheltenham (Spojené království) – lázeňské město v anglickém hrabství Gloucestershire ve Spojeném království
 Cheltenham (St. Louis) – čtvrť v americkém městě St. Louis ve státě Missouri
 Cheltenham (New South Wales) – předměstí australského města Sydney
 Cheltenham (Victoria) – předměstí australského města Melbourne
 Cheltenham (South Australia) – předměstí australského města Adelaide
 Cheltenham (Nový Zéland) – předměstí novozélandského města North Shore City 
 Cheltenham Township, Pennsylvania – městečko v okrese Montgomery ve státě Pensylvánie v USA

Další významy:
 HMS Cheltenham – britská minolovka postavená v roce 1916
 The Cheltenham Festival – nejprestižnější událost v britském překážkovém dostihovém kalendáři
 Cheltenham (písmo) – staré americké patkové písmo
 Cheltenham Town FC – anglický fotbalový klub